Blum Blum Shub, gerador de números pseudoaleatórios
 Bulletin board system, sistema que permite conexão via linha de telefone ou telnet
 BBS Kraftfahrzeugtechnik, empresa alemã fabricante de rodas automotivas